Clair de terre peut faire référence à :

Littérature 
 Clair de terre, recueil poétique d'André Breton paru en 1923.

Cinéma 
 Le Clair de terre, film français de Guy Gilles sorti en 1970.

Astronomie 
 le clair de Terre est l'éclairement d'un objet dans l'espace par la lumière solaire renvoyée par la Terre.